Laurel Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laurel Grove (Florida)
 Laurel Grove (Louisiana)
 Laurel Grove (Maryland)
 Laurel Grove (Oregon)
 Laurel Grove (Pennsylvania)
 Laurel Grove (Tennessee)
 Laurel Grove (Pittsylvania County, Virginia)
 Laurel Grove (Westmoreland County, Virginia)